ТГП — многозначная аббревиатура:
 ТГП (тепловоз с гидропередачей, пассажирский) — советское/российское обозначение серий пассажирских тепловозов с гидравлической тяговой передачей (ТГП50).
 ТГП — теория государства и права
 ТГП — топо-геодезическая привязка
 ТГП — точка (начала) горизонтального полёта
 ТГП — транспортно-географическое положение
 ТГП — марка насоса: «тихоходный гидравлический плунжерный»

См. также 
  — многозначная аббревиатура
 ТГПО — Томская городская палата общественности
  — многозначная аббревиатура
 ИТГП — Инициатива по обеспечению транспарентности в горнодобывающей промышленности
 МТГП — метилентетрагидропиран
  — аббревиатура латиницей